O Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão, também conhecido como Segundona, é um torneio de Rugby Union, de categoria adulto masculino, que é disputado anualmente por times convidados do estado do Rio Grande do Sul. O vencedor do campeonato tem direito de disputar o Campeonato Gaúcho de Rugby.

História 
O Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão foi criado em 2013 pela Federação Gaúcha de Rugby. É uma competição de Rugby Union (com 15 jogadores para cada time).  Os clubes que participam devem estar devidamente filiados, e todos os atletas cadastrados junto à FGR.

A 1ª edição da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby, recebeu o seu nome Taça Vinicius Montardo Rosado. Em homenagem a perda trágica de Vinicius Montardo Rosado conhecidos pelos amigos de “Vinão”, um dos atletas do Universitário Rugby Santa Maria, morto no grande incêndio ocorrido na boate 'Kiss' em Santa Maria.

Edições

Equipes que participaram

Ver também 
  Liga Sul de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby
  Copa RS de Rugby Union
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão Intermedária
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão de Acesso
  Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil
  Torneio Pré Gauchão de Rugby
  Circuito Gaúcho de Rugby Sevens
  Festival de Rugby FGR

Ligações externas 
 Página Oficial da Federação Gaúcha de Rugby
 Facebook Oficial da Federação Gaúcha de Rugby

Campeonato Gaúcho de Rugby